Desa Karangwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 108,45), Jawa Barat, 
 Desa Karangwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,39, long 107,78), Jawa Barat, 
 Desa Karangwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Karangwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 108,67), Jawa Barat, 
 Desa Karangwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 108,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar